Дубас :
 Дубас — барка с двумя — тремя мачтами, ходили по рекам Западный Буг и Висла, поднимающие три — 5000 пудов и служили для перевозки хлеба;
 Дубас — вид сарафана.

Фамилия 
 Дубас, Владас — литовский литературовед и писатель.
 Панкратий (Дубас) — епископ Константинопольской Православной Церкви, епископ Скопельский, викарий Мексиканской митрополии.